Black Hat (englisch „schwarzer Hut“) steht für:

 einen destruktiven Hacker, siehe Cracker (Computersicherheit)
 eine Reihe von Konferenzen zur Informationssicherheit, siehe Black Hat Briefings

siehe auch:

 Blackhat